Derma puede referirse a:
Derma, localidad en Misisipi, Estados Unidos.
Otro nombre para el Kishke, comida típica judía.
Derma-, prefijo procedente del griego «δέρμα», «piel», como en dermatología.